NGC 2327 (другое обозначение — CED 89B) — эмиссионная туманность в созвездии Большой Пёс.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В туманности расположено рассеянное скопление. В этом скоплении имеются звёзды с аномальными цветами, которые, предположительно, являются представителями типов T Тельца и Звёзды Хербига.

Примечания 

 

2327
Большой Пёс (созвездие)
Эмиссионные туманности